Кратер Кобленц (), не путать с кратером Кобленц на Марсе, — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь американского физика и астрофизика Уильяма Вебера Кобленца (1873—1962); утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Кобленц являются кратер Кларк на западе; кратер Пиццетти на северо-западе; кратер Больяй на севере; кратер Лампланд на северо-востоке; кратер Этвёш на востоке-северо-востоке; кратер Росселанд на юго-востоке; кратер Карвер на юге и кратер Ван дер Ваальс на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 32,7 км, глубина 2,1 км.

Кратер Кобленц имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и перекрыт множеством мелких кратеров, в южной части вала имеется разрыв. От северо-западной части вала к кратеру Больяй тянется цепочка холмов. Высота вала над окружающей местностью достигает 950 м, объем кратера составляет приблизительно 800 км3. Дно чаши относительно ровное, без приметных структур. На юге и юго-западе от кратера Кобленц находятся несколько участков местности с низким альбедо.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны